Urszulin heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Urszulin (Bychawa), Dorf im Powiat Lubelski der Woiwodschaft Lublin; siehe Gmina Bychawa
 Urszulin (Grodziski), Dorf im Powiat Grodziski der Woiwodschaft Masowien; siehe Gmina Grodzisk Mazowiecki
 Urszulin (Magnuszew), Dorf im Powiat Kozienicki der Woiwodschaft Masowien; siehe Magnuszew
 Urszulin (Nowodwór), Dorf im Powiat Rycki der Woiwodschaft Lublin; siehe Gmina Nowodwór
 Urszulin (Powiat Włodawski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Włodawski der Woiwodschaft Lublin
 Urszulin (Zadzim), Dorf im Powiat Poddębicki der Woiwodschaft Łódź; siehe Zadzim